Berdan steht für:

 Berdan (Illinois), eine Ortschaft im Greene County (Illinois), im US-Bundesstaat Illinois
 Berdanzündung, Zündsystem bei Zentralfeuerpatronen

Berdan ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Berdan, US-amerikanischer Filmeditor
 Hiram Berdan, US-amerikanischer Offizier und Erfinder